Chiesa di San Gregorio Magno – chiesa di Ascoli Piceno
 Chiesa di San Gregorio Magno – chiesa di Basiano
 Chiesa di San Gregorio Magno in Camposanto – chiesa di Busto Arsizio
 Chiesa di San Gregorio Magno alla Sforzesca – chiesa del comune di Castell'Azzara
 Chiesa cimiteriale di San Gregorio Magno – chiesa di Coldrerio
 Chiesa di San Gregorio Magno – chiesa di Ferrara
 Chiesa di San Gregorio Magno – chiesa di Gromo
 Chiesa di San Gregorio Magno – chiesa di Milano
 Chiesa di San Gregorio Magno – chiesa di Monte Porzio Catone
 Chiesa di San Gregorio Magno – chiesa di Montone
 Chiesa di San Gregorio Magno – chiesa di Olgiate Olona
 Chiesa di San Gregorio Papa chiesa di Palermo
 Chiesa di San Gregorio Magno – chiesa di Roma
 Chiesa di San Gregorio Magno – chiesa di San Gregorio, frazione dell'Aquila
 Chiesa di San Gregorio Magno – chiesa di San Gregorio Magno
 Chiesa di San Gregorio Magno – chiesa di Maresca, nel comune di San Marcello Pistoiese
 Chiesa di San Gregorio Magno – chiesa di Scordia
 Chiesa di San Gregorio Magno – chiesa di Veronella

Pagine correlate

 Chiesa di San Gregorio
 Chiesa di San Magno